Лидл:
 Лидл — сеть супермаркетов-дискаунтеров.
 Лидл, Алиса — прототип персонажа Алисы из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».